Tenggeles kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Jekulo (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Tenggeles, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar